Ремезовский сельский Совет — сельский Совет на территории Ельского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Ремезовский сельсовет включает 9 населённых пунктов:
 Александровка — деревня.
 Бовгорка — деревня.
 Богутичи — деревня.
 Вишеньки — деревня.
 Движки — деревня.
 Забозье — деревня.
 Остров — деревня.
 Ремезы — агрогородок.
 Шарин — деревня.

См. также 
 Ельский район

Примечания

Ссылки 
 Ельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ельского района